Новиков, Виктор Абрамович (род. 1943) — художественный руководитель театра им. В. Ф. Комиссаржевской.
 Новиков, Виктор Алексеевич (1913—1941) — танкист, Герой Советского Союза.
 Новиков, Виктор Васильевич (1935—2014) — советский и российский психолог, профессор ЯрГУ.
 Новиков, Виктор Гаврилович (род. 1941) — сталевар, Герой Социалистического Труда.
 Новиков, Виктор Иванович (1912—1970) — советский футболист, тренер.
 Новиков, Виктор Павлович (1905—1979) — священник и епископ католической церкви византийского обряда, иезуит, экзарх Сибири.